Непрямые президентские выборы в Тринидаде и Тобаго прошли 15 февраля 2013 года. Судья Энтони Кармона был единственным кандидатом. Коллегия выборщиков единогласно проголосовала за него. Кармона занял пост президента Тринидада и Тобаго 18 марта 2013 года после публичной церемонии принятия присяги на стадионе Хейзли Кроуфорда. Кармона стал 5-м президентом страны, сменив на этом посту Джорджа Максвелла Ричардса.

Примечания 

Президентские выборы в Тринидаде и Тобаго
События 15 февраля
Февраль 2013 года
2013 год в Тринидаде и Тобаго
Тринидад и Тобаго